Michael Bittner ist der Name folgender Personen:

* Michael Bittner (Maueropfer) (1961–1986), deutsches Todesopfer an der Berliner Mauer
 Michael Bittner (Programmierer) (* 1968), deutscher Programmierer, u. a. von Lionheart
 Michael Bittner (Autor) (* 1980), deutscher Literaturwissenschaftler und Autor
* Johann Michael Bittner (1816–1896), deutscher Orgelbauer; siehe Bittner (Orgelbauer)